| mål         = {{#expr:
 11 +
 46 +
 21 +
 24 }}
}}
Damernas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2020 spelades mellan 21 juli och 6 augusti 2021 i Tokyo och fem andra orter i Japan. 12 lag uppdelade på tre grupper deltog vid spelen.

Kvalificering 

12 lag från sex olika kontinenter kvalificerade sig till spelen. Japan blev som värdnation automatiskt kvalificerat.

Spelartrupper 

Damernas turnering är en fullständig internationell turnering utan några restriktioner för ålder. Varje nation måste ställa upp med en trupp på 18 spelare. I slutet av juni 2021 tog IOK beslutet att låta utöka trupperna till 22 spelare, men endast 18 fick tas ut till varje match.

Gruppspel 

Gruppvinnarna, grupptvåorna och två av de bästa tredjeplacerade lagen gick vidare till kvartsfinalerna.

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Ranking av grupptreor

Utslagsspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Anmärkningslista

Referenser 

Fotboll vid olympiska sommarspelen 2020